Septima — седьмой студийный альбом группы «Слот», вышедший 19 февраля 2016 на лейбле М2БА.

Список композиций

Участники записи 
 Игорь «КЭШ» Лобанов — вокал
 Дария «Нуки» Ставрович — вокал
 Сергей «ID» Боголюбский — гитара, аранжировки, клавишные
 Никита Муравьев — бас-гитара
 Василий Горшков — ударные

Клипы 
 «Мочит, как хочет!» (2015)
 «Круги на воде» (2016)

Примечания 

Альбомы России
Альбомы группы «Слот»